Puch 175 steht für folgende Motorradmodelle:

 Puch 175 MCH
 Puch 175 SV
 Puch 175 SVS
 Puch MC 125